Arnold Hottinger (1926-2019) – giornalista svizzero
 Johann Heinrich Hottinger (1620-1667) – teologo svizzero
 Johann Jakob Hottinger (1783-1860) – storico svizzero
 Johann Jakob Hottinger (1652-1735) – teologo svizzero
 Lukas Hottinger (1933-2011) – paleontologo, geologo e biologo svizzero
 Markus Höttinger (1956-1980) – pilota automobilistico austriaco